Кулен может означать:

 Кулен (Кулен Белый; ум. 971) — король Альбы (Шотландии).
 Кулен — плато в Камбодже.
 Пномкулен — национальный парк в Камбодже.
 Кулен — копчёная колбаса, распространённая в Воеводине (Сербия), Славонии и Баранье (Хорватия).

См. также 
 Куленов
 Куленович